Saumana ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Saumane (Alpes-de-Haute-Provence)
 Saumane (Gard)